Die Abkürzung EGT bezeichnet
 Einkaufsgenossenschaft Gebäudetechnik
 Exhaust Gas Temperature – ein Instrument zur Überwachung der Veränderung des Kraftstoff-/ Luftgemisches bei einem Motor, siehe EGT (Luftfahrt)
 ein Unternehmen in Baden-Württemberg EGT Energie
 die Eisengießerei Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern
 das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
 die E.ON Gastransport AG & Co. KG
 errechneter Geburtstermin, siehe Geburtstermin

EGT